Serrat de Baer, serra del Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 Morell de Baer (Aythya baeri), ocell de la família dels anàtids
 Biografies:
 Harry Baer (Baden-Württemberg, 1947), actor, productor, director i escriptor alemany
 Ralph Baer (1922-2014), enginyer i inventor estatunidenc, considerat el pare dels videojocs